Keith Ferguson – attore statunitense
Keith Ferguson – bassista statunitense, membro dei The Fabulous Thunderbirds
Keith Ferguson – tiratore australiano